Looy oder Van Looy ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Van Looy (* 1962), belgischer Filmregisseur
 Frans Van Looy (1950–2019), belgischer Radrennfahrer
 Jacobus van Looy (1855–1930), niederländischer Maler und Autor
 Kristof van Looy (* 1985), belgischer Eishockeyspieler
 Lucas Van Looy (* 1941), belgischer römisch-katholischer Bischof
 Rik Van Looy (* 1933), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Looi
 Loy